Koppa steht für:

Abstraktum
 Ҁ, Buchstabe des frühen kyrillischen Alphabets
 Koppa, früherer griechischer Buchstabe und Zahlwert 

Geografische Objekte
 Koppa (Bangarapet), Ortsteil von Bangarapet im Kolar (Distrikt) in Indien

Namensträger
 Maria Eleni Koppa (* 1963), griechische Politikerin
 Wilhelm Koppa (1911–?), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Coppa
 Kopa
 Copa